Ка́ннінгем ( від ) — шотландське прізвище, за походженням пов'язане з однойменним кланом.

Відомі носії:
 Алан Каннінгем (; 1887—1983) — британський генерал, брат Ендрю Брауна Каннінгема.
 Аллан Каннінгем (; 1791—1839) — англійський ботанік, брат .
 Беріл Каннінгем (;  1946) — ямайська модель, співачка і акторка кіно.
 Біллі Каннінгем (;  1943) — американський баскетболіст, форвард.
 Боб Каннінгем (; 1934) — американський джазовий контрабасист.
 Вашті Каннінгем (;  1998) — американська стрибунка у висоту, чемпіонка світу в приміщенні (2016).
 Віллі Каннінгем (; 1930—2007) — північноірландський футболіст, учасник ЧС-1958.
 Віллі Каннінгем (; 1925—2000) — шотландський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Вільям Каннінгем (; 1849—1919) — британський історик, родоначальник економічної історії як самостійної дисципліни.
 Ворд Каннінгем (;  1949) — американський програміст, відомий як автор першої вікі (WikiWikiWeb).
 Гордон Герріот Каннінгем (; 1892—1962) — новозеландський міколог і фітопатолог.
 Данте Каннінгем (;  1987) — американський баскетболіст, форвард.
 Джон Генрі Каннінгем (; 1885—1962) — британський воєначальник, адмірал флоту Королівського ВМФ Великої Британії.
 Ендрю Браун Каннінгем (; 1883—1963) — британський воєначальник, адмірал флоту Королівського ВМФ Великої Британії.
 Імоджен Каннінгем (; 1883—1976) — американська фотографиня.
 Кенні Каннінгем (;  1971) — ірландський футболіст, захисник.
 Колін Каннінгем (;  1966) — американський актор.
 Крейг Каннінгем (;  1990) — канадський хокеїст.
 Ліам Каннінгем (;  1961) — ірландський актор.
 Лорі Каннінгем (; 1956—1989) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Майкл Каннінгем (;  1952) — американський письменник
 Мерс Каннінгем (; 1919—2009) — американський хореограф, реформатор сучасного танцю.
  (; 1793—1835) — англійський ботанік шотландського походження, брат Аллана Каннінгема.
 Ронні Волтер Каннінгем (;  1932) — колишній астронавт НАСА.
 Тоні Каннінгем (;  1957) — англійський та ямайський футболіст, нападник.
 Шон Каннінгем (;  1941) — американський режисер і продюсер.

Див. також 
 Клан Каннінгем

Примітки